Масан:

 Масан — до 2010 года являлся городом в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.
 Масан — посёлок городского типа в Португалии.
 Масан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.